Bonehead – termine dispregiativo per indicare i naziskin
 Bonehead – soprannome di Paul Arthurs, chitarrista inglese